Luang Prabang ili Louangphabang (laoški: ຫລວງພະບາງ) je jedna od šesnaest provincija u Laosu. Središte provincije je grad Luang Prabang koji je bio kraljevska rezidencija i prijestolnica kraljevstva Lan Sang od 14. stoljeća do 1946. godine. Zbog očuvane arhikteture upisan je na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Aziji i Oceaniji 1995. god.

Zemljopis 
Provincija se nalazi u sjevernom dijelu zemlje, prostire se na 16.875 km2.  Susjedne laoške provincije su Phongsali na sjeveru, Houaphan na istoku, Xiangkhouang na jugoistoku, Vientiane na jugu, Xaignabouli na jugozapadu i Oudomxay na zapadu. Luang Prabang na krajnjem sjeveru ima granicu s Vijetnamom.

Demografija 
Prema podacima iz 2005. godine u provinciji živi 407.012 stanovnika, dok je prosječna gustoća naseljenosti 24 stanovnika na km².

Administrativna podjela 
Provincija je podjeljena na sedam distrikta.

Izvori 

 
Laoške provincije